Amélie de Bourbon peut faire référence à :
 Marie-Amélie de Bourbon-Siciles (1782-1866), fille de Ferdinand I des Deux-Siciles, princesse de Naples et de Sicile ;
 Marie-Amélie de Bourbon-Siciles (1818-1857), fille de François I des Deux-Siciles ;
 Amélie Naundorff (1819-1891), fille de Karl-Wilhelm Naundorff ;
 Amélie d'Espagne (1834-1905), fille de François-de-Paule de Bourbon ;
 Marie Amélie de Bourbon (1970-), fille de Philippe de Bourbon (1935-) ;
 Amélie de Bourbon-Parme (1977-), fille de Michel de Bourbon-Parme (1926-).
Homonymie capétienne